Beabadoobee (Beatrice Laus, Bea Kristi; р. 3 июня 2000) — британская инди-рок-певица, автор-исполнитель филиппинского происхождения. Она была номинирована на премию Rising Star Award на церемонии 2020 Brit Awards, и получила награду Radar Award на церемонии 2020 NME Awards. Beabadoobee также была названа открытием 2020 года в ежегодном, проводимом BBC опросе музыкальных критиков Sound of 2020.

Биография 
 См. также «Beabadoobee Early life» в английском разделе.
Родилась 3 июля 2000  в г. Илоило, Филиппины, затем в возрасте трёх лет переехала вместе с родителями в Лондон. Настоящее имя Beatrice Laus, но также известна как Bea Kristi.

Дискография 
 См. также «Beabadoobee discography» в английском разделе.
 Fake It Flowers (2020)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 She Plays Bass
 Worth It (Live)

Рок-музыканты Великобритании
Гитаристы США
Лауреаты премии NME Awards
Родившиеся в Илоило